Cette page contient les pages d'homonymie de Larochelle, la Rochelle et La Rochelle'''.

Patronyme 

 Alexandra Larochelle (1993-), jeune écrivaine québécoise ;
 Henri Larochelle (1826-1884), directeur de théâtre ;
 Wildor Larochelle (1906-1964), ancien joueur professionnel canadien de hockey ;
 Pierre Drieu la Rochelle (1893-1945), écrivain français.

Toponyme 

 Larochelle, ancien village du Québec qui est maintenant un secteur de la ville de Bécancour ;
 Rivière Larochelle, affluent de la rivière Bécancour versant sud du fleuve Saint-Laurent ;
 La Rochelle, ville et commune française de la Charente-Maritime, au Sud-Ouest de la France, capitale historique de l'Aunis ;
 La Rochelle, commune française de la Haute-Saône ;
 La Rochelle-Normande, ancienne commune de la Manche.

Voir aussi 

 Aquarium La Rochelle, aquarium français situé en Charente-Maritime, à La Rochelle, face au Vieux-Port
 Groupe Sup de Co La Rochelle, nommé aujourd'hui Excelia Group, groupe d'enseignement supérieur français
 Siège de La Rochelle (1627-1628), siège ordonné par Louis XIII et commandé par le cardinal de Richelieu
 Vieux-Port de La Rochelle, ancien port de La Rochelle et le cœur historique de cette ville de Charente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine)
 Château de La Rochelle, château situé à La Rochelle (Haute-Saône) en France
 Château de la Rochelle, château situé à  Valdallière (Calvados) en France

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France